Hönsan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hönsan (Hedemora), sjö i Hedemora kommun,  (5,57 ha)
Hönsan (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun och Säters kommun,  (29,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn